Вильгельм VII Великий (; 1240, Трино, Священная Римская империя — 6 февраля 1292 года, Алессандрия, Священная Римская империя) — маркграф Монферратский, титулярный король Фессалоники из рода Алерамичи.

Биография 
Вильгельм VII родился в 1240 году в городе Трино, родителями его были Бонифаций II Монферратский и Маргарита Савойская. После смерти Бонифация в 1253 году унаследовал престол, но из-за малого возраста до в 1257 года регентом при нём была его мать Маргарита. В 1258 году Вильгельм женился на Изабелле де Клэр, дочери Ричарда де Клар графа Глостера.

В своей политике Вильгельм придерживался линии партии гвельфов, из-за чего в 1264 году ему пришлось начать войну с Оберто Паллавичино и городами, подержавшими императора — Алессандрией, Асти и Павией. Поддержка Карла I Анжуйского решила исход войны в пользу Вильгельма, в результате чего он значительно увеличил свой домен. Обеспокоенный усилением Карла Анжуйского после захвата последним Сицилии, Вильгельм VII был вынужден вступить в переговоры с гибеллинами, лидером которых тогда был Альфонсо Х.
Этот союз был закреплен браком Вильгельма VII Великого и Беатрисы Кастильской в 1271 году, который был заключен в городе Мурсия.

Альфонсо назначил Вильгельма своим наместником в Ломбардии и обещал ему помощь в случае вторжения анжуйцев, однако не выполнил свое обещание, когда те напали на Монферрато. Анжуйцы оккупировали часть территорий Вильгельма, а недавно присоединенные Алессандрия, Асти и Генуя подняли восстание против своего сюзерена. Несмотря на это и на то, что Папа Григорий Х отлучил Вильгельма от церкви, он всё же решил отстаивать свою территорию. 10 ноября 1274 года Вильгельм VII Великий в битве под Роккавьоне окончательно разгромил Карла Анжуйского, были взяты Трино, Турин и захвачена Савойя, после этого были возвращены все утраченные территории, кроме того в 1278 году город Верчелли признал его своим сеньором, Алекссандрия сделала его своим народным капитаном. Таким образом, Вильгельм вышел из этого конфликта, значительно усилив свои позиции и приобретя новые земли для своего домена. Вильгельм стал правителем городов: Алессандрия, Новара, Тортона, Альба, Генуя, Турин, Асти, Брешия, Кремона и Лоди. 5 августа 1278 года Милан назначил Вильгельма VII народным капитаном города с годовым окладом в размере 10 000 лир. Это был момент наибольшего могущества Вильгельма Великого. Чрезмерное усиление Вильгельма вызвало негативную реакцию со стороны соседних государств и внутренних врагов. Алессандрия и Асти восстали против его власти. После этого Вильгельм VII попал в плен к Томасу III Савойскому. 21 июня 1280 года в обмен на свободу ему пришлось уступить Турин, Грульяско и Колленьо, а также выплатить огромный выкуп золотом. Начиная с этого момента, власть в Пьемонте постепенно переходят в руки к Савойскому дому. 27 декабря 1281 года Вильгельм был изгнан из Милана, где власть захватил Оттоне Висконти. В качестве компенсации за потерю Милана Вильгельм VII получил Альбу.

В 1284 году дочь Вильгельма Виоланте (Иоланда) вышла замуж за византийского императора Андроника II Палеолога. Вильгельм VII с помощью этого брака планировал улучшить пошатнувшиеся в последнее время позиции Алерамичи на Балканах.

Смерть 
В 1291 году граждане Асти заплатили городу Алессандрии крупную суму денег, чтобы те восстали против маркиза. Маркиз, желая подавить сопротивление раз и навсегда, осадил город. Жители города пригласили его на переговоры, но, когда он вошел в крепость, его арестовали и посадили в железную клетку. В ней он и умер 6 февраля 1292 года, вероятнее всего от голода. Тело Вильгельма VII Великого было возвращено его семье и было похоронено в Цистерцианском монастыре — , рядом с могилой его отца Бонифация II. Считается, что Вильгельм является основателем этого монастыря, хотя в реальности он был просто членом семьи основателей. Несмотря на политические и военные неудачи, щедрость Вильгельма была оценена его современниками. Он управлял государством без угнетения и коррупции, за это его подданные нарекли его «Великим».

Семья 
Вильгельм VII Великий был женат три раза:

1-ая жена: Елена де Боско — дочь Ансельмо маркиза де Боско, детей в этом браке не было.

2-ая жена: Изабелле де Клэр (1240 — † ок. 1270) — дочь Ричарда де Клэр, в этом браке был рожден один ребёнок:
 Маргарита († 1286) — жена Кастильского принца Хуана.

3-ая жена: Беатриса Кастильская (1254 — † 1280) — дочь короля Кастилии Альфонсо Х.
У них было пять детей:
 сын (род.1272), умер в младенчестве;
 сын (род. 1273), умер в младенчестве;
 Иоланда (1271—1315) — жена Андроника II Палеолога;
 Джованни I (1275 — 9 января 1305) — маркграф Монферратский;
 Алиccина (ум. до 1305) — жена Бертольдо Орсини.

Генеалогическое древо

Примечания

Литература 
 Aldo Angelo Settia, Guglielmo VII, marchese di Monferrato, Dizionario-Biografico, vol. 60, p. 764—769.
 Leopoldo Usseglio, I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII. Curata da Carlo Patrucco. Miglietta, Casale Monferrato u. a. 1926
 Bozzòla, Annibale. Un capitano di guerra e Signore subalpino : Guglielmo VII di Monferrato (1254—1292), 1922.
 Howell, Margaret. Eleanor of Provence. — Oxford: Blackwell, 2001.
 de Conti, Vincenzo. Notizie storiche della città di Casoli del Monferrato. Tipografia Mantelli, 1838.
 di Ricaldone, Giuseppe Aldo. Annali del Monferrato (951—1708). La cartostampa, 1972.
 Scifoni, Felice. Dizionario biografico universale. D. Passigli, 1845.
 Tabacco, Giovanni. Te stuggle for power in medieval Italy, 1989.
 Orton, C W Previte. Cambridge Medieval History, Shorter: Volume 2. Cambridge University Press, 1975.

Умершие в плену